Sellien steht für:
 Sellien, einen Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Zernien

Sellien ist der Familienname folgender Personen:
 Rainer Sellien (* 1963), deutscher Schauspieler